Der Coupe d’Europe 1997/98 ist ein Dreiband-Mannschaftsturnier im Karambolagebillardsport. Die 40. Auflage fand vom 29. bis zum 31. Mai 1998 in Lissabon statt.

Turniermodus 
Gespielt wurde eine Finalrunde mit sechs Mannschaften.

Geschichte 
Zum ersten Mal gewannen die Pelgrim Proffesionals aus Hengelo den Coupe d’Europe vor dem Futebol Clube de Porto und der Antwerpse Biljart Academie aus Deurne.

Die Qualifikationen wurden in verschiedenen Gruppen und Orten in Europa ausgespielt.
Es wurde im Satzsystem mit zwei Gewinnsätzen bis 15 Punkte gespielt.

Qualifikationsgruppen für die Endrunde in Lissabon

Ausscheidungsgruppe in Kopenhagen (25. und 26. April 1998) 
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe in Porto (25. und 26. April 1998) 
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe in Malmö (25. und 26. April 1998) 
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe in Rouen (25. und 26. April 1998) 
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe in Palma de Mallorca (25. und 26. April 1998) 
Abschlusstabelle

Finalrunde in Lissabon

Gruppe A

Abschlusstabelle Gruppe A

Gruppe B

Abschlusstabelle Gruppe B

Halbfinale

Endspiele

Abschlusstabelle 1997/98

Einzelnachweise 

1998
Coupe dEurope 1997/98
Billardturnier in Lissabon